

Елім — місто, штат Аляска
 Елім — переписна місцевість, штат Пенсільванія